Sylva ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sylva (North Carolina), Stadt im Bundesstaat North Carolina, Vereinigte Staaten
 Sylwa (Tschussowaja), Fluss in Russland

Sylva steht für:
 Sylva (Adelsgeschlecht), ein iberisches Adelsgeschlecht
 Sylva Autokits, einen britischen Automobilhersteller

Sylva ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Sylva, Pseudonym von Elisabeth zu Wied (1843–1916), Königin von Rumänien
 Donald Perrin de Sylva (1929–2004), Biologe
 Johann Gomez da Sylva (1671–1738), portugiesischer Diplomat
 Mamie Sylva (* 1992), gambische Fußballspielerin
 Pedro da Sylva oder Pierre da Sylva (1647–1717), kanadischer Postzusteller portugiesischer Herkunft, siehe Pedro da Silva (Postzusteller)
 Toni Sylva (1884–nach 1937), deutsche Schauspielerin
 Tony Sylva (* 1975), senegalesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Silva
 Sylwa